Etikett – viselkedéskultúra, protokolláris szabályok, nemzeti sajátosságok
Etiquette – a nyomdászatban